Сергиевский — распространенное имя собственное в славянских языках. Может выступать в роли мужской фамилии или топонима.

Персоналии 
 Сергиевский, Александр Иродионович (1802—1834) — протоиерей РПЦ; профессор МДА.
 Сергиевский, Борис Васильевич (1888—1971) — русский лётчик-ас.
 Сергиевский, Владимир Дмитриевич (1936—1996) — российский шахматист; международный мастер (1966).
 Сергиевский, Иван Васильевич (1905—1954) — советский литературовед.
 Сергиевский, Константин Александрович (1914—1994) — Герой Социалистического Труда.
 Сергиевский, Максим Владимирович (1892—1946) — российский филолог, один из основателей изучения романских языков в СССР.
 Сергиевский, Михаил Васильевич (1898—1982) — советский физиолог и преподаватель, ученик Н. А. Милославского.
 
 Сергиевский, Пётр Константинович (1891—не позже 1991) — деятель органов охраны правопорядка, начальник ГУ РКМ.
 Сергиевский, Филарет Александрович (1831—1884) — профессор Московской духовной академии, ректор Вифанской духовной семинарии.

Составные фамилии 
 Сергиевский-Казанцев, Павел Иванович (в монашестве Амфилохий; 1818—1893) — епископ Православной российской церкви, викарий Ярославской епархии, археограф и палеограф.

Топонимы

Населенные пункты Российской Федерации 
 Сергиевский — хутор в Таловском районе Воронежской области.
 Сергиевский — посёлок в городском округе Егорьевск Московской области.
 Сергиевский — посёлок в Коломенском районе Московской области.
 Сергиевский — посёлок в Милославском районе Рязанской области.
 Сергиевский — посёлок в Саратовском районе Саратовской области.
 Сергиевский — посёлок в Ленинском районе Тульской области.
 Сергиевский — посёлок в Кузоватовском районе Ульяновской области, упразднён в 2002 г.
 Сергиевский — прежнее (до 1962 года) название села Факел в Удмуртии

Прочее 
 Свято-Сергиевский кафедральный собор — действующий православный храм в Кировском районе города Уфы.
 Свято-Сергиевский православный богословский институт — высшее учебное заведение Западноевропейского экзархата русских приходов Константинопольского Патриархата.
 Сергиевский всей артиллерии собор — собор во имя преподобного Сергия Радонежского в Санкт-Петербурге.
 
 Сергиевский железнодорожный мост — железнодорожный мост в Москве, построенный в 1905—1907 годах.

См. также 
 Сергиевская
 Сергиевское
 Сергеевский